AAIB peut faire référence à différents bureaux d'enquêtes sur les accidents d'aviation ;
 Air Accidents Investigation Branch (Royaume-Uni) ;
 Air Accident Investigation Bureau of Singapore (Singapour) ;
 Aircraft Accident Investigation Board (Islande) ;
 Air Accident Investigation Bureau (Mongolie) ;
 Aircraft Accident Investigation Bureau (Suisse).